Vakil ist der Familienname folgender Personen:
 Ardashir Vakil (* 1962), indisch-britischer Schriftsteller 
 Ravi Vakil (* 1970), kanadischer Mathematiker
 Rustom Jal Vakil (1911–1974), indischer Mediziner